Yöröö kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Yöröö (distrikt i Mongoliet), Selenga, 
 Jeröö, distrikt, Selenga, 

Robotskapade Mongolietförgreningar